Команда на сезон 2016 год была окончательно укомплектована 9 октября 2015 года после продления контрактов c Максимом Бельковым, Павлом Кочетковым, Дмитрием Козончуком и Алексеем Цатевичем.

Состав 
Генеральный менеджер — Вячеслав Екимов. Спортивные директора: Жозе Азеведу, Дмитрий Конышев, Торстен Шмидт, Геннадий Михайлов, Клаудио Коцци, Хавьер Флоренсио.

В состав команды вошли 28 гонщиков:

Ушедшие после сезона 2015

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Российские велокоманды
2016 год в велоспорте